Кубок Сан-Марино з футболу 2009–2010 — 50-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сан-Марино. Титул вшосте здобув Тре Фйорі.

Календар

Груповий етап

Група А 

Результати

Група В 

Результати

Група С 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|21 квітня 2010

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|24 квітня 2010

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Сан-Марино на soccerway

2009—2010
Сан-Марино
Сан-Марино